Landkreis Landshut, district in Duitsland
 Landshut (stad), stad in Duitsland
 Lanžhot (Duits: Landshut), stad in Tsjechië
 De naam van het vliegtuig dat in 1977 bij het uitvoeren van Lufthansa-vlucht 181 werd gekaapt door terroristen.